In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale finlandese. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 5 aprile 2013.

Collegamenti esterni

 Finland - Record International Players Rsssf.com

Finlandese